Балачу () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Балачу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Балачу.
 Балачу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Рошіїле.